La Casa Erasme de Gònima, coneguda popularment com Ca l'Erasme, és un edifici situat al carrer del Carme, 106 del Raval de Barcelona, declarat Bé cultural d'interès local.

Descripció 
Aquest edifici formava part d'un conjunt fabril: residència, blocs d'habitatges pels obrers i fàbrica (actualment desapareguda), dedicat a la fabricació de teixits estampats o indianes, a l'illa de cases delimitada per un costat pel Convent de les Jerònimes, i per l'altre, els carrers del Carme i de la Riera Alta. D'aquest conjunt sobresurt la casa-palau del propietari, Erasme de Gònima i Passarell, situada al número 106 del carrer del Carme i que consta en realitat de dos cossos juxtaposats, cadascú amb escala de veïns i pati central propis, corresponents a dues fases constructives diferents. L'obra s'atribueix a les mans de Josep Mas i Dordal, autor del Palau Moja a la Rambla.

A nivell de façana, les obertures es diposen simètricament en eixos verticals. Es tracta en tots els casos de balcons amb llosana i barana de ferro forjat. Els trams cecs del parament estan absents de decoració. Únicament les ménsules que soporten les llosanes dels balcons tenen petits motius decoratius de inspiració vegetal. L'interior, on hi ha un pati barroc d'estil tradicional català, es va veure completament modificat al compartimentar-lo per encabir habitatges de lloguer, tot i que es poden veure restes d'enteixinats originals. Així i tot, s'ha conservat la sala, o saló principal, amb important decoració pictòrica: el sostre pla pintat al fresc amb una escena del carro d'Apol·lo, i diversos plafons murals, realitzats al tremp sobre llenç engantxat al mur, on s'hi explica la història de David. Les pintures del sostre han estat atribuïdes a Joseph Flaugier, i els plafons murals a Marià Illa.

Història 
El 1785, Erasme de Gònima i Passarell (1746-1821) va sol·licitar permís per a construir una fàbrica d'indianes al carrer de la Riera Alta, un edifici de planta baixa i dos pisos amb una façana decorada amb esgrafiats. El 1788, Gònima demanà permís per a edificar el cos de la seva casa més proper a la plaça del Pedró.

A finals del , la fàbrica ocupava entre 700 i 1.500 persones (entre els quals hi havia uns 50 nens), una xifra impressionant per a l'època. Al carrer del Carme va construir uns edificis d'habitatges per als obrers, realitzant així parcialment el projecte de Pelegrí de Basteiro de construir-hi una colònia industrial d'uns 90 habitatges al carrer d'en Ferlandina.

La fàbrica va ser llogada a diferents industrials de teixits a mitjan  i, afectada pels bombardeigs de la guerra civil espanyola, fou enderrocada posteriorment. Actualment es conserven l'antic palau i els blocs d'habitatges de lloguer al carrer del Carme, 114-116.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 Guia temàtica Biblioteca ETSAB: Casa d'Erasme de Gònima-Janer

Patrimoni monumental del Raval
Edificis del Raval
Carrer del Carme